Das Adjektiv limnisch (gr. λίμνη limnē „See, Stehendes Gewässer“), auch lakustrisch oder lakustrin, lakusträr, lakuster (lat. lacuster, -tris zu lacus ‚See‘), bedeutet in der Biologie:
 speziell in Seen lebend oder dazu gehörig, siehe Ökosystem See
 allgemeiner auch in stehendem Wasser (lentischen Systemen) lebend oder dazu gehörig, in Abgrenzung zu fluviatil (in fließenden, lotischen Systemen lebend), siehe Stillgewässer
 oder noch allgemeiner in Binnengewässern (alle Gewässer außer den Meeren) lebend oder dazu gehörig, in Abgrenzung zu marin, siehe Limnologie
 alternativ in Süßwasser (ober- wie unterirdisch) lebend oder dazu gehörig, siehe Süßwasser 

In der Geologie bezieht es sich auf
 Ablagerungsmilieus von See- oder Sumpfsedimenten